

Religione 
 Angelo Marchesan –  religioso, storico e letterato italiano, canonico e arcidiacono della Cattedrale di Treviso

Sport 
 Alberto Marchesan –  calciatore italiano